Умка — персонаж відомих радянських мультфільмів Умка та Умка шукає друга
 Умка — український музичний сайт
 Умка — псевдонім російської рок-музикантки Анни Герасимової, керівниці гурту «Умка і Броньовик».
 Умка — прізвисько Сергія Олійника, одного з основних кримінальних авторитетів Дніпра, «злодія в законі», партнера Лаші Свана та олігарха Ігоря Коломойського

Умка — річка в Удмуртії, ліва притока Кепа

Див. також 
 Умськ